Жан Лакассань (; 2 января 1886, Лион, Франция — январь 1960, Лион, Франция) — французский врач и артолог, специалист по кожным и венерическим болезням. Сын Александра Лакассаня.

С 1916 ассистент, позже — директор больницы Hôpital de l'Antiquaille в Лионе.

Кавалер ордена Почетного легиона (1925).

Публикации 
 Etude sur la Pédiculose du corps aux armées prophylaxie et traitement, Lyon, Rey, 1916.
 Les expressions populaires, le langage familier et l’argot en dermato-vénéréologie, Lyon, Legendre, 1922.
 Avec Pierre Devaux, L'argot du milieu, Paris, Albin Michel, 1928.
 Histoire de l’Internat des hôpitaux de Lyon : 1520-1900, Lyon, M.Audin, 1930.
 Les premiers documents concernant la syphilis à Lyon, Lyon, Imprimerie A. Rey, 1936.
 « A Lyon avec les filles » dans Albums du crocodile, Lyon, Le crocodile, 1937 (décembre).
  « l’art en prison : dessins de criminels » dans Albums du Crocodile, 1939, février.
 Hygiène sexuelle, Paris, Doin, 1948.
 « Maupassant et son mal » dans Reflets, n° spécial de Noël, décembre 1952.

Ссылки 
 Jean Lacassagne, médecin 
 Lacassagne, Jean (1886-1960 ; médecin)

Литература 
 « Chronique des associations. Association des Amis du Musée Gadagne », Bulletin des musées et monument lyonnais, 1960, vol.  III, №4, .
 « Hommage à Jean Lacassagne » dans Cahiers lyonnais de la Médecine, №3, 1962, Lyon, société française d’histoire de la médecine.
 « Jean Lacassagne » (notice), in Béghain P., Benoît B., Corneloup G., Thévenon B., Dictionnaire historique de Lyon, Ed. Stéphane Bachès, Lyon, 2009, .

Примечания 

Медики Франции
Кавалеры ордена Почётного легиона